Gerrit van der Veenlaan (Baarn)
Gerrit van der Veenlaan 12 (Baarn)
Gerrit van der Veenlaan 14 (Baarn)
Gerrit van der Veenlaan 16 (Baarn)
Gerrit van der Veenlaan 18 (Baarn)
Gerrit van der Veenlaan (Den Haag)